Chapel Hill kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Chapel Hill (kulle i Antarktis),

USA 

 Chapel Hill, ort, North Carolina, Orange County, 
 Chapel Hill, Tennessee, ort, Marshall County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar